Guitton ist der Name von

 Helga Guitton (* 1942), deutsche Hörfunk- und Fernsehmoderatorin
 Jean Guitton (1901–1999), französischer Philosoph und Schriftsteller

Siehe auch:
 Guiton